Niemcy:
 Kreis Spremberg – dawna nazwa byłego powiatu Spremberg (Lausitz)
 Kreis Spremberg – dawna nazwa byłego powiatu Spremberg

Zobacz też:
 Spremberg